

Cinema 
 Touch – film del 1997 diretto da Paul Schrader

Fumetti 
 Touch – manga e serie animata degli anni ottanta

Geografia 
 Touch – fiume affluente della Garonna (Francia)

Informatica 
 touch – programma Unix per cambiare data di ultima modifica di un file

Letteratura 
 Il tocco (Touch) – romanzo di Elmore Leonard del 1987

Musica 
 Touch – gruppo rock di Los Angeles attivo alla fine degli anni sessanta
 Touch – gruppo rock di New York attivo a partire dal 1978
 Touch – etichetta discografica britannica
 Touch – album eponimo dei Touch del 1968
 Touch – album di Morton Subotnick del 1969
 Touch – album delle Supremes del 1971
 Touch – album degli Eurythmics del 1983
 Touch – singolo dei Berlin del 1984
 Touch – album di Laura Branigan del 1987
 Touch – album di Sarah McLachlan del 1988
 Touch – traccia dell'album Too Much Happiness Makes Kids Paranoid dei Linea 77 del 1998
 Touch – album dei Delirious? del 2002
 Touch – album di Amerie del 2005
 Touch – brano dei Jackson 5 (cover dell'omonimo brano delle Supremes) del 1973, dall'album Skywriter
 Touch – singolo di Amerie del 2005, dall'album omonimo
 Touch – singolo di Omarion del 2005
 Touch – canzone degli U2
 Touch – album di Brian Howe
 Touch – singolo di Natasha Bedingfield del 2010
 Touch – EP delle miss A del 2012
 Touch – brano dei Daft Punk tratto dall'album Random Access Memories del 2013
 Touch – singolo delle Little Mix del 2016

Sport 
 Touch rugby o touch – sport di squadra
 Touch – touch rugby sostituisce il placcaggio delle altre varianti del rugby

Televisione 
 Touch – serie televisiva statunitense prodotta dal 2012

Altri progetti